Asprenat () fou el cognomen dels Nonis (Nonii), una família consular romana al començament de l'imperi, i també d'algunes altres gentes:
 Gai Noni Asprenat, executor dels Trojae ludus
 Publi Noni Asprenat fou cònsol l'any 38.
 Luci Noni Asprenat fou un orador romà esmentat per Sèneca.
 Publi Noni Asprenat fou un orador romà esmentat per Sèneca.
 Calpurni Asprenat, governador romà
 Luci Asprenat, llegat del seu oncle matern Quintili Var l'any 10

Referències